hrabstwo McLean (ang. McLean County) w USA, w stanie Illinois
 hrabstwo McLean (ang. McLean County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo McLean (ang. McLean County) w USA, w stanie Dakota Północna